Трка на 3.000 метара са препрекама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 6. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. бранио је Езекијел Кембој из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 25 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
4. август 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих атлетичара 2017. године на 3.000 метара са препрекама, пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. У финале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв). 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 8. августа 2017. године у 21:11.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном